A svédországi Malmőben rendezték a rövidpályás gyorskorcsolyázók 17. kontinensbajnokságát 2013. január 18. és január 20. között.

Magyar színekben a férfiaknál Knoch Viktor és Liu Shaolin Sándor, a nőknél pedig Heidum Bernadett, Keszler Andrea és Kónya Zsófia áll rajthoz az egyéni versenyben. A Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Béres Bence, Burján Csaba összeállítású staféta az olaszokat megelőzve, az oroszok és a hollandok mögött lett harmadik a csapatverseny döntőjében. A női váltónak viszont nem sikerült a finálé, mivel nem ért célba. A Keszler Andrea, Lajtos Szandra, Kónya Zsófia hármas kénytelen volt nélkülözni Heidum Bernadettet, ugyanis a szuperdöntő alatt eltört a csavar a korcsolyájában, amelyet a váltóverseny fináléjának rajtjáig nem sikerült megjavítani. Heidumot Tóth Patrícia helyettesítette.

Heidum 1000 méteren az elődöntőig jutott, de bejutott a szuperdöntőbe is, mivel 1500-on ötödik volt, s öt pontot szerzett. A szuperdöntőben harmadik tudott lenni, s végül 18 pontjával összetettben az ötödik helyen zárt. Egyéniben Keszler Andrea és Kónya Zsófia is búcsúra kényszerült az 1000 méteres selejtezőkben, összetettben előbbi a 18., utóbbi a 26. helyen zárt. Liu Shaolin egészen az elődöntőig jutott 1000 méteren, a táv összesített eredményei alapján hatodik lett, az összetett versenyben pedig kilencedikként zárt. Knoch Viktor a negyeddöntőig jutott, s a távon a 14., az Eb-összetettben pedig a 13. hely lett az övé.
A nőknél Arianna Fontana révén olasz, a férfiaknál Vlagyimir Grigorjev révén orosz siker született 500 m-en.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

5000 m-es váltó

Nők

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

3000 m-es váltó

Jegyzetek 

E
Rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság